Bartholdi se poate referi la:
Frédéric Auguste Bartholdi (1834–1904), sculptor francez
Adolf Gideon Bartholdi (1688–1768), pedagog

Vezi și
Bartholdy
Mendelssohn